Damir Matković ist ein kroatischer Astronom und Mitarbeiter des Observatoriums Višnjan. 

Er entdeckte zusammen mit Korado Korlević im Februar 1996 insgesamt zwei Asteroiden.

Astronom (20. Jahrhundert)
Kroate
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann